Les veines métatarsiennes plantaires naviguent dans les espaces métatarsiens, collectent le sang des veines digitales plantaires et communiquent, au moyen de veines perforantes, avec les veines du dos du pied. Elles s'unissent pour former l'arcade veineuse plantaire qui se trouve à côté de l'arcade plantaire profonde.

Notes et références 

Veine du membre inférieur